Onalaska ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Onalaska (Washington)
 Onalaska (Wisconsin), im La Crosse County
 Onalaska (Town), Town(ship) im La Crosse County, Wisconsin
 Onalaska (Texas)